Progresivo puede hacer referencia a:

 Lo referente al progreso.
 Lo referente a la progresividad.
 Lo referente al concepto de progresión.
 A veces progresivo se emplea, impropiamente, como sinónimo de progresista.

En medicina describe algunas enfermedades por el carácter de su evolución:
 Glomerulonefritis rápidamente progresiva.
 Parálisis Supranuclear Progresiva.
 Fibrodisplasia osificante progresiva.
 Atrofia muscular progresiva espinobulbar.
 Relajación muscular progresiva de Jacobson.

En música:
 Lo relativo a Progresión armónica
 Lo relativo a algunos movimientos musicales:
 Rock progresivo.
 Metal progresivo.
 Progressive.
 Progressive House.

En cómic:
 Anime progresivo.

En óptica:
 Lentes progresivas, una forma de lentes ópticas.

Otros usos:
 Exploración progresiva
 Escaneo progresivo
 Mejora progresiva